A maláj nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság tizenötödik futama. A versenyt Sepangban rendezték október 10-én.

A MotoGP versenyét Valentino Rossi nyerte Andrea Dovizioso és Jorge Lorenzo előtt, a Moto2-ben Roberto Rolfo diadalmaskodott Alex de Angelis és Andrea Iannone előtt, míg a nyolcadlitereseknél Marc Márquez végzett az élen, megelőzve Pol Espargarót és Nicolás Terolt.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

M
M